Прасковја Фјодоровна Салтикова (, рођена 12. октобра 1664, умрла 13. октобра 1723) је била руска царица од 1671. до 1676. као једина жена цара Ивана V Алексејевича. Мајка је руске императорке Ане Ивановне.

Биографија 
Прасковја Фјодоровна је постала невеста Ивана V, на традиционални начин - избором на посебној аудицији потенцијалних кандидата 1684. године. Иван и Параскева су имали пет ћерки, међу којима и Ану будућу императорку Русије. Ћерка Катарина је била мајка Ане Леополдовне, регенткиње царске Русије. Након смрти мужа, Параскева је била у вези са бољаром Василијем Љушковим. Параскева је и након његове смрти живела у Москви и Санкт Петербургу. Важила је као веома моћна дама у Руском царству. Иако је одрасла на традиционалан начин, своје ћерке је образовала и васпитала на савремен, прозападан начин, због чега је добила велику наклоност Петра Великог.

Породично стабло

Потомци 
 Марија Ивановна (1689-1692)
 Теодосија Ивановна (1690-1691)
 Катарина Ивановна (1691-1733)
 Ана Ивановна (1693-1740)
 Параскева Ивановна (1694-1731)

Референце

Спољашње везе 
  Царица Прасковья. р. 1679 f 1723.

Рођени 1664.
Умрли 1723.
Руси
Руско племство
Романови